«Образцовый самец»  - американский комедийный фильм 2001 года режиссёра Бена Стиллера. Фильм содержит элементы из пары короткометражных фильмов, снятых Расселом Бейтсом и написанных Дрейком Сатером и Стиллером для телевизионных передач VH1 Fashion Awards в 1996 и 1997 годах. В более ранних короткометражных фильмах и в этом фильме изображен тупой самовлюбленный мужчина-модель по имени Дерек Зуландер (Стиллер). 

В фильме главные лица индустрии моды, Якобим Мугату (Уилл Феррелл) и агент Дерека - Мори Балштейн (Джерри Стиллер), наняты другими руководителями для убийства премьер-министра Малайзии (Вудро Асаи), который хочет принять прогрессивные законы, которые нанесут вред их бизнесу. Мугату и Баллштейн планируют «промыть мозги» Зуландеру и заставить его убить. Между тем, у Зуландера есть несколько личных и карьерных проблем, в том числе падающая популярность, разочарование в выборе карьеры в ущерб своей семьи и попытки найти свою истинную цель, которая, как он подозревает, заключается не в том, чтобы быть моделью. Благодаря многочисленным исследованиям, журналист Матильда Джеффрис (Кристин Тейлор) узнает о запланированном убийстве и сообщает об этом Дереку. После того, как Дерек примиряется с конкурирующим мужчиной-моделью Гензелем (Оуэн Уилсон), все трое пытаются предотвратить убийство премьер-министра.

Имя Дерек Зуландер было придумано Бейтсом, когда он редактировал первый короткометражный фильм, и было вдохновлено именами двух моделей-мужчин, которые работали на Кельвина Кляйна: голландца Марка Вандерло и американца Джонни Зандера.

Этот фильм был сатирой на индустрию моды, он получил смешанные отзывы от критиков, и имел кассовый успех. Продолжение франшизы, «Образцовый самец 2», было выпущено в феврале 2016 года,   получив негативные отзывы. Мультсериал «Образцовый самец: супер модель» был выпущен на Netflix UK в августе 2016 года и на CBS All Access в мае 2020 года.

Сюжет 

Дерек Зуландер — мужчина-модель № 1 в мире. Точнее, он был лучшим в течение последних лет. На церемонии вручения премии мужчинам-моделям в этом году приз у него отобрал главный конкурент Хэнсел. Ещё через несколько дней по нелепому стечению обстоятельств при взрыве бензоколонки погибают три лучших друга Дерека.

В ролях

Саундтрек

Факты 

 В фильме приняли участие многие звезды, снявшиеся в роли самих себя. В их числе: Lil' Kim, Дональд Трамп, Мелания Трамп, Кристиан Слейтер, Том Форд, Натали Портман, Ленни Кравиц, Гвен Стефани, Пэрис Хилтон, Дэвид Боуи, Фред Дерст, Клаудия Шиффер и другие.
 Образ главного героя — Дерека Зуландера — был придуман Беном Стиллером и Дрейком Сетером в телевизионном шоу «Saturday Night Live».
 Изначально в саундтрек должна была войти версия песни «Relax» в исполнении группы Limp Bizkit, друзей актёра Бена Стиллера, но из-за ухода гитариста Уэса Борланда, Фред Дёрст отказался выпускать трек и, в итоге, в альбом попала версия группы Powerman 5000.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы США 2001 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 2001 года
Буддизм в массовой культуре
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы Бена Стиллера
Фильмы, спродюсированные Беном Стиллером
Фильмы Red Hour Productions